Plimsoll peut désigner :
Samuel Plimsoll (1824-1898), homme politique britannique qui a donné son nom à la ligne de Plimsoll (ou ligne internationale de charge), terme de marine ;
le modèle Plimsoll, modèle financier d'évaluation des sociétés.
la , un type de chaussure de sport avec une tige en toile et une semelle en caoutchouc, développée initialement comme vêtement de plage.